L'impero del sole (Empire of the Sun) – romanzo autobiografico del 1984 di James Graham Ballard
L'impero del sole (Empire of the Sun) – film del 1987 diretto da Steven Spielberg, basato sul romanzo omonimo di James Graham Ballard
Empire of the Sun – gruppo musicale australiano